Haugh je priimek več oseb:
 David Harvey Haugh, britanski general
 James William Norris Haugh, britanski general

Glej tudi 
 seznam priimkov (H)